Deux danses est le titre de plusieurs recueils d’œuvres musicales :

 Deux danses pour harpe et orchestre à cordes de Claude Debussy (1904)
 Deux danses pour piano, , d'Alexandre Scriabine (1914)
 Deux danses pour trombone et piano de Jean-Michel Defaye (1954)